Barczay oder Bárczay ist der Familienname folgender Personen:
 László Bárczay (1936–2016), ungarischer Schachgroßmeister
 Stefan Barczay (1911–1947), tschechischer SS-Sturmführer